Rai peut désigner :

Rai 

 Rai, synonyme vieilli de rayon en optique ou de rayon en technique. Il est cependant utilisé de façon moderne dans le cadre de la théorie des rais en sismologie
 Rai en art et ornement d'architecture :
 Un rayon d'une roue, bâton se terminant en général par un motif (Rosace).
 Un rayon de lumière
 Chacune des pointes d'une étoile ou d'un soleil ou d'une escarboucle présent sur un écu ou un blason
 Rai, nom d'un peuple du Népal
 Rai, unité de superficie utilisée en Thaïlande
Rai, nom donné à un type de bateau fuvial de transport de bois en Catalogne.

Toponyme 
 Rai, commune de l'Orne.
 La rivière Rai, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Mont Rai, montagne du Japon.

Personnage 
 Rai, Égyptienne, nourrice de la reine Ahmès-Néfertary
 Rai, un des personnages des comics Valiant

Patronyme 

 Raí, footballeur brésilien
 Aanand L. Rai, réalisateur et producteur de cinéma indien
 Aishwarya Rai, actrice du cinéma de Bombay et ancien mannequin indien
 Himanshu Rai, pionnier du cinéma indien
 I Gusti Ngurah Rai, héros national d'Indonésie
 Ida Bagus Nyoman Rai (vers 1915-2000), peintre traditionnel balinais
 Manikala Rai, coureuse de trail et d'ultra-trail népalaise
 Mira Rai, coureuse de trail et d'ultra-trail népalaise
 Pamela Rai, nageuse canadienne
 Priya Rai, actrice de films pornographiques
 Raghu Rai, photographe et photojournaliste indien
 Vasant Rai (1942-1985), musicien indien

Autre 
 Rai est un terme en langue yap pour désigner la monnaie de pierre locale.
 le typhon Rai, un cyclone tropical de la saison cyclonique 2021 dans l'océan Pacifique nord-ouest ayant notamment touché les Philippines

Acronyme 
 Rai est le nom du service public de radio-télévision en Italie
 RAI, sigle désignant le Réseau d’alerte sur les inégalités
 RAI, sigle désignant un examen médical de biologie. Une RAI est une Recherche d'Agglutinines Irrégulières, ou d'Anticorps Irréguliers
 RAI, en épidémiologie, signifiant Risque annuel d'infection, que l'on peut relier à l'incidence d'une maladie
 RAI, sigle de Reims Aviation Industries depuis 2003, contrôlée par GECI International depuis 2009.
 RAI Amsterdam, centre de congrès à Amsterdam aux Pays-Bas, dont le nom vient de la Rijwiel- en Automobiel-Industrie Vereniging, association de l'industrie du cycle et de l'automobile néerlandaise.
 RAI, réponse à l'intervention, pratique pédagogique de lutte contre l’échec scolaire.

Raí 
 Raí, footballeur brésilien

Ra’i 
 , mouvement islamique.
 Ra’i, ou ra’y, en droit musulman, l'opinion du juge

Voir aussi 

Acronyme
Homonymie d'acronyme